Superligaen (2019/2020) – 108. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Danii. Tytułu nie obroniła drużyna . Nowym mistrzem Danii, po raz trzeci w historii został zespół . Sezon został zawieszony w marcu 2020 roku z powodu pandemii COVID-19. Rozgrywki wznowiono 29 maja 2020, a ostatni mecz sezonu został rozegrany 29 lipca 2020.

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Runda finałowa 
Punkty i bramki zostały przeniesione z rundy zasadniczej.

Grupa mistrzowska

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Grupa spadkowa

Grupa A

Grupa B

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

|{|
|

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

|-
|colspan=5 align="center"| Grupa B
|}
|}

Faza play-off

Baraże o udział w rozgrywkach UEFA 
Ćwierćfinał pomiędzy  i  został odwołany z powodu zdobycia Pucharu Danii przez .  awansował bezpośrednio do półfinału baraży o udział w rozgrywkach UEFA.

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Baraże o utrzymanie 
W barażu o utrzymanie wezmą udział dwie drużyny, które zajęły 3. miejsce w grupie spadkowej.

 wygrał w dwumeczu 4–3 i zapewnił sobie utrzymanie w Superligaen.  spadł do 1. division.

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Opracowano na podstawie: Superliga.dk.
Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2020.

Hat-tricki

Czyste konta 

Opracowano na podstawie: Transfermarkt.
Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2020.

Nagrody

Piłkarz miesiąca

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w Danii
2020 w Danii